Порт Калинингра́д — российский порт на юго-восточном побережье Балтийского моря, единственный незамерзающий порт России на Балтике. 

23 марта 1994 года было создано Государственное учреждение «Морская администрация порта Калининград» (ГУ «МАП Калининград). 1 июля 2004 года ГУ «МАП Калининград» претерпело  реорганизацию, разделившись на 2 обособленных учреждения:ФГУ «АМП Калининград» и Калининградский филиал ФГУП "Росморпорт". 19 ноября 2008 года ФГУ «АМП Калининград» было реорганизовано  путём присоединения к нему Федерального государственного учреждения «Государственная администрация Калининградского морского рыбного порта» (ФГУ «ГА КМРП»). 11 августа 2015 года ФГУ «АМП Калининград» было переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Спасательно-координационный центр Росморречфлота» (ФГБУ «СКЦ Росморречфлота»). 
С 1 сентября 2014 был создан и начал свою деятельность филиал ФГБУ «АМП Балтийского моря» в морском порту Калининград. Филиал является структурным подразделением юридического лица – Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря» (ФГБУ «АМП Балтийского моря»). С момента создания Филиала оказание государственных услуг по обеспечению безопасности мореплавания и порядка в морском порту Калининград, по организации морского судоходства в морском порту Калининград и на подходах к нему и выполнение иных функций, предусмотренных Положением о филиале, выполняет капитан морского порта Калининград, возглавляющий Филиал.

Расположение 
Порт имеет выгодное положение. Расстояние до столиц близлежащих государств — Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 315 до 1460 километров, а до крупнейших иностранных портов на Балтике — от 67 (Гданьск) до 730 (Оулу) морских миль. Порт Калининград связан контейнерными линиями с портами Нидерландов, Великобритании, Германии, Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Франции  и Литвы.

Общая характеристика 
Порт Калининград территориально делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район, а также удалённый грузовой район Пионерский.

Причалы порта, общей протяжённостью 17 км, расположены на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями.

17 различных стивидорных компаний предоставляют услуги по перевалке грузов: нефтепродукты, уголь, кокс, лесные грузы и грузы лесопереработки (пиломатериалы, фанера, целлюлоза, бумага), чёрные металлы, ферросплавы, минеральные удобрения (жидкие, навалом и в различной упаковке), зерновые грузы. Основным продуктом, экспортируемым и импортируемым через порт, является металлопрокат.

В стадии строительства и проектных разработок находятся ещё 5 новых терминалов.

Акватории рыбного и торгового портов граничат друг с другом и включают три искусственных гавани: Вольную, Индустриальную, Лесную и часть реки Преголя.

Грузооборот порта 
 В 2006 году грузооборот вырос на 4 %, в 2007 года — на 2,6 %, а в первом квартале 2008 года на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 2009 год — 12,4 млн т (на 19,6 % меньше, чем в 2008 году).
 январь — март 2010 года — 3,7 млн т (рост на 24,8 %)

Более половины грузооборота порта приходится на 3 стивидорные компании — ОАО «Калининградский морской торговый порт» (около 17 %), ООО «Лукойл-Калининградморнефть» (29 %) и ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» (около 19 %).

Морской торговый порт

История торгового порта 
Первое упоминание о портовой гавани у замка Кёнигсберг относится к 1339 году. Этот год считается годом основания торгового порта. В следующем, 1340 году, три средневековых города Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф, которые располагались рядом с замком Кёнигсберг, вошли в торговый союз «Ганза». С тех пор порт постоянно развивался и расширялся. В 1440 году на реке Прегель вдоль набережных Альштадта и Кнайпхофа были проведены работы по углублению дна. В 1682 году по решению Кнайпхофского городского Совета по берегам Прегеля была проложена дамба, которая затем в 1736 году была удлинена до залива.

В 1811 году Восточно-прусское правительство передало управление Кёнигсбергским и Пиллауским портами Кёнигсбергскому купеческому сословию. В 1818 году Кёнигсбергский порт посетило 320 торговых судов, а в 1828 году в порт пришёл первый пароход «Коперникус», построенный в Эльбинге.

С 1855 года на первом железном паровом судне «Шнель» стали осуществляться регулярные перевозки между Кёнигсбергом и Тильзитом.

Заметную роль играли торговые отношения между Германией и Россией. Через Кёнигсберг шёл большой поток российской сельскохозяйственной продукции: зерно, бобовые, лён, пенька и т. д. Имеющиеся портовые сооружения в Кёнигсберге сдерживали постоянно возрастающий рост грузооборота с Россией. Так, в 1897 году на набережной реки Прегель были построены зернохранилище и вальцовая мельница (до 1930 года это зернохранилище считалось самым большим складом в Европе). Кроме того, магистрат Кёнигсберга принял решение о расширении портовых сооружений и отвёл для создания пяти искусственных гаваней площадь в 220 гектар. Однако начавшиеся в 1904 году строительные работы по расширению старого порта были прекращены в 1915 году из-за Первой мировой войны и были продолжены только в 1921 году.

13 июня 1924 года был торжественно открыт новый Кёнигсбергский порт. В новом порту на южном берегу реки Прегель из планировавшихся пяти гаваней было построено только три: Свободная, Индустриальная и Лесная. В 1930 году он имел 100 тыс. м² навесных и складских площадей, был оснащён 30-ю электрическими портальными кранами и считался самым совершенным на Балтийском море.

Во время Второй мировой войны порт был сильно разрушен, однако стал одним из первых гражданских предприятий, начавших функционировать в послевоенном Кёнигсберге. 20 июня 1945 года считается датой основания Калининградского порта на Балтийском море.

15 сентября 1992 года во время приватизации порт из государственного предприятия был преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью, а впоследствии — в акционерное общество «Морской торговый порт Калининград». В настоящее время предприятие носит название ОАО «Калининградский морской торговый порт».

В мае 1991 года порт был открыт для захода иностранных судов.

Характеристики торгового порта 
Калининградский морской торговый порт, являясь универсальным портом, перегружает любые виды грузов (за исключением сырой нефти).

Порт включает 20 причалов общей длиной более 3 км, 18 из которых являются грузовыми. Для перевалки зерновых грузов и удобрений используются специализированные терминалы — зерновой терминал, терминал по перевалке удобрений навалом, терминал по перевалке жидких удобрений.

На территории порта находится 13 крытых грузовых складов (включая 3 склада-холодильника) и открытые склады, общей площадью 211,6 тыс. м².

Морской рыбный порт 
Калининградский морской рыбный порт был основан 21 июля 1947 года.

В Восточной Пруссии океанического рыболовства не было. Калининградские рыбаки отправились в первую дальнюю экспедицию к берегам Исландии уже в июне 1948 года.

В порту осуществляется перевалка мороженой рыбы и мяса, продовольственных грузов, насыпных и упакованных удобрений, контейнеров, строительных грузов, нефтепродуктов, наливных химических грузов и грузов других категорий.

Порт включает 21 причал для экспортно-импортных грузовых операций и 5 причалов для каботажного флота общей длиной 3,1 км и акваторию 28,7 гектар.

Рыбный порт имеет собственные буксирные средства, маневровые тепловозы, железнодорожные подъездные и выставочные пути. Общая протяжённость собственного железнодорожного полотна составляет около 17 километров.

ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» входит в число стратегических предприятий России.

Речной порт 
Калининградский речной порт был основан в 1946 году. Порт расположен в черте города Калининграда на правом берегу реки Преголя, в 6 км от устья.

Порт состоит из трёх грузовых районов: прегольского (включает два причала для перевалки навалочных грузов), светловского (расположен на правом берегу Калининградского морского канала в городе Светлом, включает один грузовой и один пассажирский причал) и гравийно-сортировочного завода (включает один причал, на котором осуществляется перевалка песчано-гравийной смеси).

Портовые власти 

Контроль за обеспечением порядка и соблюдением национальных и международных правовых актов выполняет Администрация морского порта Калининград. Основными функциями администрации порта являются: обеспечение безопасности мореплавания и порядка в порту, осуществление надзора за технической эксплуатацией портовых сооружений и объектов, административно-властные полномочия (в их числе государственная регистрация морских судов и прав на них), координацию деятельности органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов.

Руководство администрацией порта осуществляет капитан морского порта. В настоящее время эту должность занимает Шевцов А. Я.

Калининградский морской канал 

К порту Калининград относится Калининградский морской канал. Длина Калининградского морского канала 43 километра, ширина 50 — 80 метров и глубина от 9 до 10,5 метра. По каналу могут проходить суда длиной до 200 метров, осадкой — восемь метров, а на участке канала длиной 22,6 км с осадкой до 9,4 метров и грузоподъёмностью до 30000 тонн. Среднее время прохождения канала — 3 часа.

Примечания

Ссылки 
 Панорама порта
 Официальный сайт Калининградского Морского Торгового порта
 Официальный сайт Калининградского морского рыбного порта
 Информация о порте Калининград на сайте Росморпорта
 Администрация Морского порта Калининград

Транспорт Калининграда
Порты России
Порты Балтийского моря
Предприятия Калининграда